Заречный — посёлок в Шарангском районе Нижегородской области. Входит в состав Большеустинского сельсовета.

История 
В 1965 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок Промкомбината переименован в Заречный.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шарангского района